El Chorizo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chorizo, Baja California, Mexicali, 
 El Chorizo, Durango, Gómez Palacio, 

Robotskapade Mexikoförgreningar